KNVB beker 2018/19 (amateurs)
 KNVB beker 2018/19 (mannen)
 KNVB beker 2018/19 (vrouwen)